Gilles Dostaler (1946 - 2011) est un économiste québécois.
Omer Dostaler (1848 - 1925) est un agriculteur et homme politique québécois.